Brickell ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher David Brickell (* 1932), englischer Botaniker und Gartenbauwissenschaftler
 Edie Brickell (* 1966), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 John Brickell (1748–1809), irisch-amerikanischer Arzt und Botaniker
 Richard Brickell (* 1975), britischer Sportschütze

Sonstiges:
 Brickell (Miami), ein Stadtteil von Miami, Florida

im NRHP gelistete Objekte:
 Brickell Mausoleum, in Miami, Florida, ID-Nr. 88002977